Fang Peak kan syfta på följande :
 Fang Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Fang Peak, British Columbia, en bergstopp i Kanada